Línea G puede referirse a:

 la Línea G del subte de Buenos Aires;
 la Línea G de la empresa municipal de autobuses de Madrid;
 la Línea G del servicio de metro de Nueva York.